Soho steht für:
 Soho (London), ein Londoner Stadtbezirk
 Soho (Málaga), ein Kunstviertel in Málaga, Spanien
 Soho (Luwuk), ein Kelurahan der indonesischen Stadt Luwuk
 Soho (Schiff), eine Fregatte in Katamaranform der nordkoreanischen Marine
 Soho (Somerset), Ort in der englischen Grafschaft Somerset
 Soho (West Midlands), ein Birminghamer Stadtbezirk
 Soho House, das ehemalige Herrenhaus der Soho Manufactory
 Soho House Berlin, ein Club-Hotel in Berlin
 Soho in Ottakring, ein Kunstfestival in Wien
 Soho Manufactory in Handsworth (heute ein Stadtteil von Birmingham), eine der ersten modernen Fabriken
 Soho (Schriftart), von Sebastian Lester für Monotype 2012

SoHo steht für:
 SoHo (Hongkong), ein Hongkonger Stadtquartier (Abkürzung für South of Hollywood Road)
 SoHo (Manhattan), ein New Yorker Stadtquartier (Abkürzung für South of Houston Street)
 SoHo (Parteigruppe), die sozialdemokratische Homosexuellenorganisation Österreichs
 SoHo (TV-Sender), neuseeländischer Pay-TV-Sender

Sōhō ist der Familienname folgender Personen:
 Takuan Sōhō (1573–1645), buddhistischer Zen-Mönch bzw. Zen-Meister

SOHO steht für:
 SOHO China, chinesisches Immobilienunternehmen
 SOHO, Abkürzung für ein orbitales Sonnenobservatorium, siehe Solar and Heliospheric Observatory
 SOHO, Abkürzung für eine Bezeichnung aus dem IT-Bereich, die Produkte für Kleinunternehmen kennzeichnet, siehe Small Office, Home Office

Siehe auch:
 SOHO

Abkürzung